Ву́лиця Пе́тра По́лтави — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Петра Полтави — вулиця у місті Броди
 Вулиця Петра Полтави — вулиця в місті Львів
 Вулиця Петра Полтави — вулиця в місті Рівне

Вулиці, названі на честь людей